Мя́та полева́я, или Мята лугова́я () — многолетнее травянистое растение, вид рода  семейства .

Распространение и экология 
Евразийский вид, произрастает в Европе, Западной и Средней Азии, на Кавказе, заходит в Индию и Непал. В России встречается на Северном Кавказе, в европейской части, Западной и Восточной Сибири.

Растёт на полях, лугах, по берегам водоёмов, рек, озёр, арыков, на болотистых участках.

Ботаническое описание 

Многолетнее растение с ползучим корневищем, высотой 15—100 см.

Стебли чаще распростёртые, реже прямостоячие, ветвистые, иногда красноватые, мохнато-пушистые от направленных вниз волосков.

Листья яйцевидные, продолговато-яйцевидные или продолговато-эллиптические, на верхушке острые, по краю пильчато-зубчатые.

Цветки лиловые или лилово-розовые, собраны в многоцветковые шаровидные ложные мутовки на волосистых, реже голых цветоножках; чашечка колокольчатая, часто фиолетовая, волосистая; венчик широкотрубчатый.

Плод — ценобий: дробный плод, состоящий из четырёх равномерно развитых округлых, тупых на верхушке, гладких орешкообразных односеменных частей (эремов).

Растение цветёт в июне—октябре. Плоды созревают в августе—октябре.

Значение и применение 
В надземной части растения содержится до 2 % эфирного масла (Масло мяты луговой), основной частью которого является ментол и различные терпены.

Молодые побеги используются как приправа к блюдам и для ароматизации чайных смесей, напитков, соусов, кондитерских изделий, уксуса.

Эфирное мятное масло широко применяют в медицине как желудочное и болеутоляющее, ментол — при насморке, мигрени, как обеззараживающее и болеутоляющее средство, при лечении обморожений, для производства валидола. Листья мяты — при мигрени, невралгии; надземная часть растения — как противокашлевое, отхаркивающее, при тахикардии, тошноте, рвоте, аллергии, как средство, повышающее аппетит, при гиперацидном гастрите, желудочно-кишечных и печёночных коликах, как вяжущее. В тибетской медицине употребляют внутрь для лечения туберкулёза лёгких и желудочных заболеваний, наружно — как болеутоляющее при судорогах, ревматических и артрических болях, как противовоспалительное при кожных болезнях.

Мята входит в состав аппетитного, желудочного, ветрогонного, потогонного, желчегонного и успокоительного сборов и сбора для ванн.

В Российской Федерации внесена в реестр многолетних сорных растений.

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 

Лекарственные растения
Сорные растения
Флора Евразии
Мята